Akimov (masculin ; ) ou Akimova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Akimov (1953-1986), technicien de la centrale nucléaire de Tchernobyl ;
 Aleksandra Akimova (1922-2012), aviatrice soviétique ;
 Anatoli Akimov (1947-2002), joueur de water-polo soviétique ;
 Boris Akimov (1946-), danseur et chorégraphe russe ;
 Mikhaïl Akimov (1847-1914), homme politique, ministre de la Justice de l'Empire russe ;
 Mikhail Akimov (1992-), coureur cycliste russe ;
 Nikolaï Akimov (1901-1968), décorateur et metteur en scène de théâtre expérimental soviétique ;
 Tatiana Akimova (1990-), biathlète russe ;
 Vladimir Akimov (1953-1987), joueur de water-polo soviétique.

 Vladimir Makhnovets (1872-1921), leader social-démocrate russe.

Patronyme russe